Konopnica (gemeente in powiat Lubelski)
 Konopnica (gemeente in powiat Wieluński)
 Konopnica (powiat Wieluński)